Tagliapietra ist der Familienname folgender Personen:

 Gino Tagliapietra (1887–1954), italienischer Pianist und Komponist
 Giovanni Tagliapietra (1845–1921), italoamerikanischer Opernsänger (Bariton) und Gesangspädagoge
 Lino Tagliapietra (* 1934), italienischer Glaskünstler
 Sergio Tagliapietra (1935–2022), italienischer Ruderer